Dubravka peut désigner :
Dubravka, une localité de Croatie située dans la municipalité de Konavle, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
Dubravka de Bohème, de la dynastie des Premyslides (née vers 931 et décédée en 977).